Nisís Elafónisos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Elafónisos (ö), Peloponnesos, Lakonien, 
 Nisís Eláfi, ö, Grekiska fastlandet, 

Robotskapade Greklandförgreningar